Spirovski ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Spirovski (* 1978), serbischer Volleyballspieler
 Hristijan Spirovski (* 1987), mazedonisch-australischer Musiker und Pianist